Зейнолла Мулдахметович Мулдахметов (; 3 августа 1933, , Северо-Казахстанская область, КазССР, СССР) — советский и казахский химик,  (1972), профессор (1974),  (1989), заслуженный деятель науки РК (1993). Директор Института органического синтеза и углехимии.

Биография 
Родился 3 августа 1933 года в селе Октябрь Пресновского района Северо-Казахстанской области.

Окончил физико-математический факультет Алма-Атинского педагогического института им. Абая (1956) и аспирантуру Московского института тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию "Исследование линий второго порядка в колебательных спектрах молекул".

 1963—1965 преподаватель кафедры физической химии Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, проректор Целиноградского педагогического института;
 1965—1974 старший научный сотрудник, заведующий лабораторией спектроскопии Химико-металлургического института АН КазССР;
 1974—1975 проректор по научной работе Карагандинского государственного университета;
 1975—1980 ректор Казахского химико-технологического института (Чимкент);
 1980—1988 ректор Карагандинского государственного университета;
 1988—2002 академик-секретарь Центрально-Казахстанского отделения НАН РК,
 с 1991 г. одновременно директор Института органического синтеза и углехимии.
 с 1998 г. ректор Казахстанско-Российского университета.

При его активном участии в Караганде были созданы научные институты комплексного освоения недр, прикладной математики, рыночных отношений, фитохимии (1995).

Доктор химических наук (1972), профессор (1974). Докторская диссертация:
 Исследование особенности строения молекул ʆ-окисных соединений : диссертация … доктора химических наук : 02.00.00. — Караганда, 1972. — 303 с. : ил.

С 1983 г. — член-корреспондент, с 1989 г. — академик АН КазССР. С 1992 г. академик НАН РК.

Лауреат премии им. академика Е. А. Букетова 2005 года — за теоретические исследования в области переработки сырья органического происхождения.

Основные научные работы 
Автор более 250 научных работ, из них 5 монографий. Основные направления: фотохимия и фотофизика органических молекул, теоретическая и прикладная спектроскопия, квантовая химия и учение о реакционной способности органических молекул.

Сочинения:
 Оптические и магнитные свойства триплетного состояния / З. М. Мулдахметов, Б. Ф. Минаев, Г. А. Кецле. — Алма-Ата : Наука, 1983. — 263 с. : ил.; 20 см.
 Квантовая электрохимия алкалоидов / З. М. Мулдахметов, М. Ж. Журинов, Б. Ф. Минаев; АН КазССР, Ин-т орган. синтеза и углехимии, Караганд. гос. ун-т. — Алма-Ата : Наука, 1986. — 173,[1] с. : ил.; 21 см.
 Теория электронного строения молекул : (Новые аспекты) / З. М. Мулдахметов, Б. Ф. Минаев, С. А. Безносюк; АН КазССР, Ин-т орган. синтеза и углехимии, Караганд. гос. ун-т. — Алма-Ата : Наука КазССР, 1988. — 215,[1] с. : ил.; 22 см; ISBN 5-628-00040-X
 Спектроскопия комбинационного рассеяния света / А. В. Бобров, З. М. Мулдахметов. — Алма-Ата : Наука, 1981. — 151 с. : ил.; 20 см.
 Спектральные характеристики шиффовых оснований : Справочник : [В 2 ч.] / Б. У. Минбаев, З. М. Мулдахметов ; АН Респ. Казахстан. Центр.-Казахст. отд-ние. Ин-т орган. синтеза и углехимии, М-во нар. образования Респ. Казахстан. Каз. политехн. ин-т им. В. И. Ленина. — Алма-Ата : Гылым, 1992. — 20 см. Ч. 1. — 1992. — 215 с.; ISBN 5-628-01242-4 Ч. 2. — 1992. — 219 с.; ISBN 5-628-01243-2

Награды 
 1970 — Медаль «За трудовую доблесть»
 1981 (17 июня) — Орден «Знак Почёта»
 1986 — Орден Трудового Красного Знамени
 1993 — присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Казахстан»
 1998 — Медаль «Астана»
 2001 (22 августа) — присвоено почетное звание «Почётный гражданин города Караганды»
 2006 (8 декабря) — Орден Парасат
 2013 (13 декабря) — Орден Достык 2 степени РК
 2019 (10 декабря) — присвоено почетное звание «Почётный гражданин Карагандинской области»
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «50 лет Целине»
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016) и др.

Семья 
Сын — Мулдахметов Марат Зайнуллович (р. 1957), доктор химических наук (2003).

Примечания

Ссылки 
 Зейнолла Мулдахметович Мулдахметов на сайте Юнеско в Казахстане
 

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Химики СССР
Химики Казахстана
Академики АН Казахской ССР
Химики XX века
Ректоры вузов Казахстана